Анато́лий Ива́нович Погоре́лый () — советский оператор-документалист, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988), лауреат двух Сталинских премий первой степени (1943, 1946).

Биография 
Родился в а в деревне Екатериновка Чигиринского района Черкасской области (ныне — Украина).

1928 году окончил Ленинградский фотокинотехникум. Работал на киностудиях «Узбекфильм» и «Ленфильм», где снял ряд игровых картин.

В РККА с июля 1941 года — командир миномётного батальона 98-го стрелкового полка, получил ранение. С марта 1942 года — в киногруппах Ленинградского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Имел тяжёлое ранение. В сентябре 1945 года снимал подписание Акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури».

C 1947 года — на Ленинградской студии кинохроники. Кроме фильмов является автором сюжетов для кинопериодики: «Ленинградский киножурнал», «Наш край», «Северный киножурнал», «Советская Карелия», «Советский спорт», «Союзкиножурнал» и других. С 1962 года работал в ТО «Экран».

Член Союза кинематографистов СССР (Москва). В сборнике «Их оружие — кинокамера: рассказы фронтовых кинооператоров» был помещëн его рассказ «900 дней блокады».

Семья 
 Жена — Екатерина Ивановна Вермишева (1925—1998), режиссёр документального кино; состояли в браке до 1972 года.

Фильмография 

  — Ваши глаза
  — Американка из Багдада
  — На небесах
  — На этом свете / Крупная мелочь
  — Подъём
  — Ищу протекции
  — Секрет фирмы / Товарищ Корман
  — Женитьба
  — Секрет фирмы
  — Тайга золотая (совм. с В. Левитиным)
  — Доктор Калюжный (совм. с А. Сигаевым)
  — Киноконцерт
  — День войны (совм. с группой операторов)
  — Ленинград в борьбе (совм. с группой операторов)
  — Колпино
  — Балтика (совм. с Н. Долговым, О. Ивановым, С. Фоминым, А. Климовым, Б. Сорокиным)
  — Комсомольцы (совм. с группой операторов)
  — Ладога (совм. с группой операторов)
  — Великая победа под Ленинградом (совм. с Е. Учителем, В. Страдиным, С. Фоминым)
  — К вопросу о перемирии с Финляндией (совм. с группой операторов)
  — Ленинградские партизаны (совм. с группой операторов)
  — Разгром немцев под Ленинградом
  — Берлин (совм. с группой операторов)
  — Всесоюзный парад физкультурников (совм. с группой операторов)
  — Ленинград встречает победителей (совм. с группой операторов)
  — Подписание акта о капитуляции Японии (совм. с В. Микошей, М. Посельским, М. Ошурковым, М. Прудниковым, А. Сологубовым)
  — Разгром милитаристской Японии (совм. с группой операторов)
  — Штурм Берлина
  — Чехословакия
  — Праздник пес­ни
  — Дни отдыха
  — Пушкинские дни (совм. с группой операторов)
  — Ленинградский Дом научно-технической пропаганды
  — Народ чтит память Суворова (совм. с группой операторов)
  — Водный спорт в ДОСААФе
  — Хочу быть моряком
  — 1-е Мая в городе Ленинграде (совм. с группой операторов)
  — День отдыха в Ленинграде (совм. с О. Ивановым)
  — Новаторы
  — Первенство Советского Союза по лёгкой атлетике (совм. с С. Фоминым, Я. Блюмбергом, В. Валдайцевым, Б. Козыревым, С. Масленниковым, Г. Трофимовым)
  — Дружеская встреча (совм. с группой операторов)
  — На стройках из крупных блоков
  — Опыт крупноблочного строительства (совм. с группой операторов)
  — Медвежий цирк
  — На стройках из крупных блоков (совм. с Г. Аслановым, Я. Гринбергом, Н. Константиновым, Ф. Поповым)
  — В Баренцевом море
  — Всесоюзные соревнования гим­настов (совм. с К. Станкевичем, С. Фоминым)
  — От сердца к сердцу
  — Русский характер
  — Великолепная предусмотрительность (совм. с Я. Гринбергом)
  — День нашей жизни (совм. с группой операторов)
  — Идущие впе­реди
  — Мой город
  — XII-я Спартакиада Вооруженных сил (совм. с группой операторов)
  — Великое предвиде­ние
  — Я люблю тебя, жизнь! (совм. с Г. Быстровым)

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1943) — за фильм «Ленинград в борьбе» (1942)
 Сталинская премия первой степени (1946) — за фильм «К вопросу о перемирии с Финляндией» (1944)
 орден Отечественной войны II степени (12 октября 1944)
 медаль «За оборону Ленинграда»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 орден Отечественной войны I степени (6 ноября 1985)

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Операторы-постановщики
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Персоналии:Блокада Ленинграда
Кинодокументалисты
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:ЦСДФ
Персоналии:Лендок
Персоналии:ТО «Экран»
Члены Союза кинематографистов СССР